Казённо-Кужорский () — хутор в Кошехабльском районе Республики Адыгея России. Входит в Натырбовское сельское поселение.

Население

Улицы 
 Гагарина,
 Крупской,
 Ленина,
 Некрасова,
 Полевая,
 Пушкина,
 Степная,
 Чапаева.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кошехабльского района